THC se može odnositi na:

 (-{R,R}-)-Tetrahidrohrizen, ((-{R,R}-)-THC)
 (-{S,S}-)-Tetrahidrohrizen, ((-{S,S}-)-THC)
 Tetrahidrokanabinol
 Torijum(IV) karbid